El óxido de terbio puede referirse a:

 Óxido de terbio (III), de fórmula Tb2O3.
 Heptaóxido de tetraterbio,  de fórmula Tb4O7.